Municipio de Clarion puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clarion (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Clarion (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.